Waltz steht für:
 Waltz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Waltz (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Waltz (Apfel), Tafelapfel
 Waltz-Algorithmus, Algorithmus zur Erkennung von konvexen und konkaven Kanten in Bildern

Siehe auch:
 Walz
 Walts